Мина́ш — фамилия.

Известные носители 
 Минаш, Евгения Семёновна (1907—1972) — художница, дочь С. И. Минаша.
 Минаш, Сима Исаакович (1877—1945) — архитектор.